Turi ima više značenja:
 Turi (Kjeti)
 Turi (Medio Kampidano)
 Turi (Peruđa)